Chime steht für

 Nkechi Leticia Chime, nigerianische Kugelstoßerin
 Chime (Album) ein Album der japanischen Pop- und Rockband Sumika 
Chime (Unternehmen), US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen 
 Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME), kanadisches Radioteleskop
 CHIME-Syndrom eine sehr seltene Erbkrankheit
Siehe auch
 Terry Chimes